Heinrich Rieter ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Rieter (Maler) (1751–1818), Schweizer Maler
 Heinrich Rieter (Industrieller, 1788) (1788–1851), Schweizer Industrieller 
 Heinrich Rieter (Industrieller, 1814) (Heinrich Rieter-Ziegler; 1814–1889), Schweizer Industrieller und Politiker
 Heinrich Rieter (Industrieller, 1838) (Heinrich Rieter-Fenner; 1838–1901), Schweizer Industrieller